Васи́лий Никола́евич Галу́зо () — российский юрист, специалист в области комплексного правоприменения в Российской Федерации, демократический правозащитник либеральной и оппозиционной направленности. Кандидат юридических наук. Научный редактор журнала «Государство и право». Автор около 400 научных и учебно-методических трудов (256 по базе eLIBRARY.ru на 1.03.2019), в том числе нескольких учебников и монографий, выдержавших ряд переизданий.

Биография 
Галузо Василий Николаевич родился 9 апреля 1956 года в городском посёлке Шумилино Витебской области (БССР, СССР).

Окончил Витебский ветеринарный институт (1979). Работал зооинженером (Узденский район, Минская область) (1979).

С 1979 по 1981 год проходил военную службу (Краснознамённый Белорусский военный округ).

В 1987 году поступил в Хабаровский филиал Всесоюзного юридического заочного института, перевёлся в Москву. Окончил Московский государственный юридический университет (1992).

Вместе с Галузо, Хабаровский филиал Всесоюзного юридического заочного института закончил видный юрист и правозащитник Карамзин (Кокоев) Кантемир Феликсович, 1970 года рождения, имеющий всероссийскую известность.

С 1981 по 2002 год проходил службу в органах внутренних дел. По словам самого Галузо:

"Более 21 года я работал на разных должностях, в том числе девять лет – в подразделениях уголовного розыска (на Дальнем Востоке, в Сибири, в том числе и в Омской области, в Московском уголовном розыске – два года)"..

В 1995 году в Московской высшей школе МВД РФ защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидат юридических наук по специальности 12.00.09 — уголовный процесс, криминалистика, судебная экспертиза. Тема — «Судебный контроль за законностью и обоснованностью содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых на стадии предварительного расследования».

В 1997 году умер главный покровитель Василия Галузо - Якупов Рауиль Хатымович (6 мая 1940 – 20 сентября 1997), профессор и доктор юридических наук. После его трагической кончины, Галузо издал на основе материалов Якупова (на правах автора-составителя) документальный сборник "История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу: 1955–1991 гг.: Сборник правовых актов" (в 1997 году), и юридическую хрестоматию "Предварительное следствие: сборник нормативных актов" (в 1997 году). Также Галузо на основе материалов покойного Якупова, в соавторстве с последним выпустил соавторские работы: "Уголовный процесс: Учебник для вузов" (Москва, 1998), и "Надзор прокурора и судебный контроль за исполнением законов в стадии предварительного расследования" (Москва, 1998, в соавторстве с Валерием Батюком - малоизвестным к тому времени кандидатом юридических наук, котого уволила из своих рядов по инициативе Юрия Юшко Минская высшая школа МВД СССР, преобразованная в апреле 1992 г. в Академию милиции МВД). Часть коллег усматривала в этом неправомерное использование материалов покойного Якупова, хотя и с частичным соблюдением его авторских прав (как соавтора изданий).

После увольнения в апреле 2002 года из Академии МВД, что Галузо в 2002-2004 годах безуспешно оспаривал в Конституционном суде РФ, последний устроился на должность научного редактора в частное издательство "Юнити-Дана", которое возглавлял учёный и бизнесмен-издатель Эриашвили Нодари Дарчоевич. Работая в последней структуре, Галузо представлял себя (в том числе и в подписях под научными статьями), как "старший научный сотрудник НИИ образования и науки". Кроме того, как научный сотрудник данного "НИИ", Галузо до 2018 года подписывался под рядом своих научных статей, как авторских, так и соавторских, в том числе и общедоступных на ряде сайтов.

Следует отметить, что указанная структура не имела статуса НИИ (в общепринятом смысле данного термина), а являлась частным некоммерческим партнёрством, учреждённым в 2010 году под руководством юриста Эриашвили Нодари Дарчоевича (родился 20 июня 1960 года, житель Москвы) - соавтора или совместного редактора Галузо по некоторым научным трудам, а также бизнесмена-издателя. По оценке независимых наблюдателей, сам так называемый "НИИ образования и науки" под руководством Эриашвили является фактически издательской фирмой (привязанной к возглавляемому последним издательству "Юнити-Дана", в котором печатался Галузо) и бизнес-структурой, осуществляющей научные публикации для соискателей на платной основе, имеющей достаточно хорошую репутацию.

Ближайшим товарищем по исследовательской историко-юридической деятельности Галузо в этот период стал житель Москвы, кандидат юридических наук Селиверстов Тимур Анатольевич, автор защищённой в 2001 году кандидатской диссертации "Правовое регулирование кооперации в России в 1865-1917 гг.", редактор основанных в 2001 году ежемесячных изданий "Православие, право, государственность" и "Юридический журнал", написавший на правах автора – книги «Основы правовых знаний. Курс лекций для специального первоначального обучения сотрудников милиции общественной безопасности» (Москва, 1999), «Прокурорский надзор в России: история, теория, практика» (Москва, 2006), на правах соавтора – написавший книги "История развития российской прокуратуры" (Москва, 2002, в соавторстве с Касумбеком Амирбековым), "История государства и права зарубежных стран" (Москва, 2003, 4-е издание, в составе коллектива авторов, позже неоднократно переиздавалась), а также основавший и зарегистрировавший в январе 2000 года Межрегиональную общественную организацию "Академия права и государственности" в Москве под руководством доктора юридических наук Исаева Игоря Андреевича, в которой Селиверстов стал проректором, а с 2007 года являлся гендиректором указанной структуры (ныне ликвидирована).

В 2004—2016 годах Галузо работал в Московском университете МВД РФ имени В. Я. Кикотя.

В 2010-2011 годах представлен в аннотациях к своим научным работам, как "доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Института международного права и экономики им. А. С. Грибоедова"..

В 2011—2017 годах — упоминается сначала как рядовой научный сотрудник, далее - как "старший научный сотрудник" в Некоммерческом партнёрстве содействия развитию образования и науки «Научно-исследовательский институт образования и науки» ..

Начиная с октября 2015 года, вариант диссертации В. Н. Галузо «Правоприменение в России на примере должности прокурора (юридические проблемы)», выдвинутый на соискание ученой степени «доктор юридических наук» по научной специальности 12.00.01, очень тщательно обсуждался в нескольких вузах, по словам самого же Галузо из его автобиографической статьи "25 лет научного творчества"..

В 2017 году, по утверждению учёного Евгения Плешкевича, Галузо не удалось осуществить защиту своей научной работы, предложенной на соискание учёной степени доктора юридических наук, по причине отрицательных отзывов, подготовленных профессорами ВШЭ, докторами исторических наук Тумановой Анастасией Сергеевной и Сафоновым Александром Александровичем..

В 2017 году в своей публикации на сайте ВШЭ Галузо заявлен, как доцент кафедры юридических наук, представляющий образовательное частное учреждение высшего образования (ОЧУВО) "Московский инновационный университет", открытый в 2016 году (П. Н. Клюкин, В. Н. Галузо. Крепостное право или крепостная зависимость (экономико-юридический аспект)// Государство и право. - 2017. - № 7. - С. 90-98)..

С 2018 года — научный редактор издаваемого Институтом государства и права РАН журнала «Государство и право».

Правозащитная и оппозиционная деятельность 

В 2010-2012 годах Василий Галузо выступал в поддержку подозревавшегося в служебных злоупотреблениях кандидата юридических наук Селиверстова Тимура Анатольевича, к тому времени соискателя-докторанта Московской государственной юридической академии, возглавлявшего с 2007 года "Межрегиональную академию права и государственности" в Москве, являвшуюся крупным научно-издательским центром, но уже с 2011 года Селиверстов за свою оппозиционную деятельность претерпел преследования от властей по недостоверным обвинениям, в частности - от Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Галузо в 2011-2012 годах осваивал общий с Селиверстовым грантовый проект по исследованию истории российской прокуратуры, а также прокуратуры других стран. Однако после того, как в 2012 году Селиверстов подвергся задержанию и аресту, Галузо сразу же дистанцировался от каких-либо научно-организационных и идейно-политических связей с Селиверстовым, заняв нейтральную линию в своей гражданской позиции. Об этом утверждает их общий знакомый по библиотеке Колобов Евгений Юрьевич, 1969 года рождения, репетитор, житель г. Видное Московской области, выпускник исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук, а также уроженка города Бердянск Татьяна Плугина, работавшая ранее в хозяйственном отделе РГБ.

В творчестве Галузо, кроме обличения злоупотреблений в системе МВД РФ, особое место занимает также критика в адрес Федеральной службы безопасности Российской Федерации, и в адрес Следственного комитета РФ, в частности - его председателя Александра Бастрыкина. Прежде всего, Галузо и его постоянный соавтор Валерий Батюк неоднократно критиковали чрезмерную, по их мнению, публицистическую активность Бастрыкина, а также одностороннюю трактовку последним ряда юридических норм (Подробнее: Батюк В.И., Галузо В.Н. Отклик на законопроект «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением института объективной истины по уголовному делу» (уголовно-процессуальный аспект) // Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 4. С. 1522; Они же. Уголовно-процессуальная новелла о деятельности налоговых органов в Российской Федерации: pro et contra // Право и государство: теория и практика. 2015. № 2. С. 113-116; Они же. «Правовая диверсия» в Конституции Российской Федерации (отклик на статью: «Козлова Н. Исправленному - верить» // Росс. газ. 2015. 28 марта. С. 1, 6) // Право и государство: теория и практика. 2015. № 9. С. 150152; Они же. От «правовой диверсии» к «универсальной юрисдикции» (отклик на статью: «Козлова Н. Список Бастрыкина» // Росс. газ. 2015. 9 сентября. С. 1, 9) // Аграрное и земельное право. 2016. № 2. С. 142-146). В последней статье Галузо и Батюк раскритиковали идею Бастрыкина  об исключении из Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. ч. 4 ст. 15, а также суждение Бастрыкина о так называемом "экстертерриториальном принципе действия уголовного закона в пространстве", в соответствии с которым была привлечена к уголовной ответственности и судима в Москве гражданка Украины Надежда Савченко. Фактически, тем самым в указанной статье белорус Галузо и украинец Батюк выступили в её защиту, с целью прекращения её уголовного преследования.

По мнению блогера и общественного активиста некоммерческой организации "Институт исследований природы времени", техника-промышленника и изобретателя Виктора Борисовича Лужинского (жителя Москвы, соавтора научного сборника 2017 года "Перспективные технологии для авиационной промышленности: аналитический обзор"), именно Галузо, как имеющий белорусско-польское происхождение, мог осуществлять в Москве и Подмосковье определённую оперативно-агентурную работу в пользу разведорганов Польши. Данному обстоятельству способствовал и тот факт, что среди ближайших контактов Галузо всегда были носители закрытой и конфиденциальной информации: прокуроры, адвокаты, влиятельные юристы и правоведы, преподаватели вузов по подготовке сотрудников правоохранительных органов, бывшие или действующие чиновники, финансисты (например, многолетний сотрудник Счётной палаты РФ, доктор юридических наук Погосян Норайр Даниелович, 1951 года рождения, предоставлявший Галузо для проживания домовладение в элитном дачном посёлке в Подмосковье в 2017-2019 годах, обладатель двойного гражданства России и Израиля профессор Дамаскин Олег Валерьевич  (1939-2021), и бывший директор образовательного учреждения "Институт банковского дела", доктор экономических наук Чунихин Виктор Константинович, 1938 года рождения). Следовательно, это могли быть очень ценные источники разведывательной и оперативной информации. В то же время Галузо выступил с решительным опровержением данного заявления со стороны Лужинского, пригрозив последнему судебным иском.

Примечательно, что среди ближайших контактов Галузо выделяются три известных деятеля: его соавтор по ряду статей, кандидат юридических наук Батюк Валерий Иванович (1958 года рождения, уроженец г. Гомель на белорусско-украинском пограничье, закончивший в 1983 году аспирантуру Киевского университета имени Т. Г. Шевченко, в 1984-1988 гг. работал в МВД Украинской ССР и преподавал в Киевском университете, в 1988-1994 гг. преподавал в Минской высшей школе милиции (с 1992 г. Академия МВД Белоруссии), с 1994 г. работает в Московской высшей школе милиции и в Московском юридическом институте МВД России), который до сих пор тесно связан с научными и политическими кругами Украины, ещё один выходец из Украины - Осавелюк Алексей Михайлович, ближайшие родственники которого продолжают проживать на территории Украины, а также часто посещавший ранее Москву гражданин США Джеймс Райан — демократический правозащитник, публицист, бывший профессор Школы права Виргинского университета, с которым у Галузо в 2016 году в журнале "Государство и право" была соавторская публикация - статья "О наименованиях некоторых европейских государств в Российской Федерации (юридический аспект)".

Двоюродной племянницей Василия Галузо является бывшая журналистка издания "Советская Беларусь" (издательский дом «Беларусь сегодня») Галузо Светлана Анатольевна из Минска, выпускница факультета журналистики Белорусского государственного университета 2018 года, эмигрировавшая в 2021 году из Беларуси в Литву из-за своей оппозиционной ориентации.

Начиная с 2013 года, Василий Галузо ведёт борьбу против имеющих неоднозначную репутацию, "недобросовестных" строительных компаний Москвы, подозреваемых им в мошенничестве, против кредитных организаций, от которых сам пострадал, а также критикует бездеятельность со стороны судов, органов прокуратуры и территориальных отделений МВД России в Москве и Московской области. В такой деятельности Галузо активно поддерживает его соавтор по нескольким статьям, юрист Лорткипанидзе Тараш Викторович.

Такие выступления сопровождались критикой в адрес руководства МВД РФ, и в отдельных случаях - автор апеллировал к юридической практике Европейского суда по правам человека, на что любят ссылаться многие российские оппозиционные деятели.

В частности, 27 марта 2013 г. Галузо официально обращался с заявлением о совершенном преступлении в ОМВД РФ «Дорогомилово». В заявлении речь шла о необходимости возбуждения уголовного дела против ООО "Витстрой", которое подозревалось со стороны Галузо в мошеннических действиях. Считая деятельность ОМВД РФ «Дорогомилово» неправомерной, Галузо обращался в Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру г. Москвы, и лишь 18 июля 2013 г. по его заявлению было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Однако в дальнейшем уголовное дело 20 февраля 2019 г. было прекращено «в отношении неустановленного лица».

В 2015 году со стороны иследователей Василия Галузо и Валерия Батюка резкой критике подверглась Памфилова Элла Александровна, которая была обвинена в чрезмерной политизированности.  В частности, соавторы писали:

"Вероятно, именно политизированность является одной из причин того, что Элла Александровна Памфилова, как впрочем, и большинство ее единомышленников, наделенных полномочиями уполномоченных по правам человека в отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе и в городе федерального значения – Москве, выражаясь словами В.И. Ульянова (Ленина), «страшно далека от народа», от многомиллионной армии обездоленных граждан Российской Федерации, безуспешно пытающихся отыскать свободу". (Батюк В. И., Галузо В. Н. Допустима ли политизация деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации? // Право и государство : теория и практика. – 2015. – № 11. – С. 60–65).

Вероятно, эта статья повлияла на произошедшее в следующем, 2016 году увольнение Эллы Памфиловой с занимаемой должности.

В 2015 году Галузо оказал правозащитную помощь бывшему преподавателю философии и политологии МИИТ Маслову Владимиру Фёдоровичу (своему другу, у которого снимал квартиру), в вопросе взыскания суммы денег, которые взял взаймы его бывший студент по МИИТ Бочкарёв Евгений Николаевич, 1984 года рождения, выпускник факультета промышленного и гражданского строительства МИИТ 2007 г. Объектом давления со стороны Галузо стала мать Евгения - Бочкарёва Флёра Касимовна, 1954 года рождения, старший помощник Перовского межрайонного прокурора города Москвы, советник юстиции. В частности, не удовлетворившись личной аудиенцией и содействием последней при возвращении долга, Галузо пытался организовать донос на неё в вышестоящие органы прокуратуры, из-за задолженности её сына, однако Владимир Маслов в конечном итоге отверг такую рекомендацию со стороны Галузо, и не пошёл на столь провокационный шаг.

В августе 2017 года Василий Галузо, по его словам, активно осматривал строящиеся объекты в Одинцовском районе Московской области с целью принятия участия в долевом строительстве и, в последующем, получения недвижимого имущества в собственность. Его выбор пал на строящиеся объекты в с. Лайково. Галузо был заключён договор участия в долевом строительстве от 24 августа 2017 г. с ООО «Ивастрой», а в течение 2017 года Галузо перечислил из кредитной организации (ПАО «Совкомбанк») в строительную компанию (ООО «Ивастрой») около двух миллионов рублей. 9 июля 2018 года Арбитражный суд Московской области вынес решение о банкротстве ООО «Ивастрой», дочерней фирмы строительной компании "Урбан Груп", и открыл в отношении него конкурсное производство.  В свои квартиры дольщики должны были заехать в 2018 году, но из-за того, что застройщик обанкротился, работы остановили. В итоге, строительство жилого комплекса в Лайково (под названием "Город‑событие Лайково") на несколько лет прекратилось.

Далее, 19 января 2019 года Галузо обратился с заявлением в МУ МВД РФ «Одинцовское» (г. Одинцово) для принятия решения о возбуждении уголовного дела по факту возможной, по его мнению, противоправной деятельности со стороны ООО «Ивастрой» и ПАО «Совкомбанк». Однако из Одинцово сообщение о совершении преступления было передано, по месту подследственности, в органы МВД по Москве(сначала в УВД по ЦАО ГУ МВД РФ, затем в ОМВД РФ по Пресненскому району г. Москвы). В итоге, уголовное дело по фактам экономических преступлений по заявлению Галузо не возбудили. В то же время, руководители ООО "Ивастрой" всё же предстали перед судом, по различным уголовным делам.

В мае 2019 года Галузо также обращался в УВД СЗАО г. Москвы с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту противоправной деятельности ПАО «Совкомбанк», кредитный договор с которым оставался нерасторгнутым. После неоднократных отказов, 20 декабря 2019 г. следователь СО при ОМВД РФ Щукино возбудил уголовное дело № 11901450116001138 по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ, по которому Галузо был признан потерпевшим. Однако в 2020 году было составлено постановление о приостановлении предварительного следствия в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). Позже Галузо настаивал на фактах нарушений уголовно-процессуального законодательства управомоченными должностными лицами Отдела МВД РФ по району «Щукино» г. Москвы, а также требовал присуждения ему компенсации за нарушение права на производство уголовно-процессуальной деятельности в разумный срок.

Осенью 2019 года Галузо и его соавтор Михаил Бабкин раскритиковали юридическую практику Кремля и ГД РФ, в частности - закон о митингах и собраниях (Подробнее: Бабкин М. А., Галузо В. Н. О соответствии доктрине баланса интересов государства, общества и личности федерального закона от 4 июня 2004 г. «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» // Образование и право. Научно-правовой журнал. — М.: 2019. № 10. С. 24—30).

В 2020 году Галузо подверг критике деятельность Пресненской межрайонной прокуратуры г. Москвы, называя её "квазинадзорной", а также заявлял о "неправомерной деятельности, сопряженной с коррупциогенностью", со стороны начальника ОМВД РФ по Пресненскому району г. Москвы полковника полиции В.В. Разыграева. В своей статье он указал следующее: "Вместо того, чтобы осуществить надзор за уголовно-процессуальной деятельностью управомоченных должностных лиц ОМВД по Пресненскому району г. Москвы, им же фактически предлагается и далее осуществлять неправомерную деятельность по собственному усмотрению".

В 2021 году Галузо обратился с административным исковым заявлением в отношении  ГУ МВД РФ по г. Москве, МВД РФ, и ОМВД России по району Щукино г. Москвы. Позже, в 2022 году Галузо утверждал:

"Деятельность судьи Хорошевского районного суда г. Москвы при определении подсудности относительно административного искового заявление В.Н. Галузо от 19 ноября 2021 г. необходимо признать неправомерной"  

20 апреля 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции принял решение взыскать с Министерства финансов Российской Федерации за счёт средств федерального бюджета в пользу В. Н. Галузо  компенсацию за нарушение права на досудебное производство по уголовному делу в разумный срок в размере 10 000 рублей.

При этом Галузо с этим решением не согласился, и допустил критические суждения в адрес должностных лиц, осуществлявших опыт правоприменения в Дорогомиловском районном суде города Москвы и в Московском городском суде. В июле 2021 году опубликовал научную статью, в которой, в частности, подверг критике должностных лиц ОМВД РФ «Дорогомилово» за бездействие по его заявлению относительно хищения денежных средств со стороны ООО «Витстрой». Галузо утверждал следующее:

"Противоправная деятельность управомоченных должностных лиц ОМВД РФ «Дорогомилово», как государственного органа исполнительной ветви власти, может быть признана фактом нарушения уголовно-процессуального законодательства, влекущим присуждение компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок" 

В целом же, в силу своей оппозиционной настроенности, Галузо является сторонником максимального либерализма в идеях правотворчества и правореализации, что, по его мнению, особенно актуально в условиях современной непростой ситуации в России.

Конфликтные ситуации с коллегами по научно-юридической, правоведческой деятельности и с читателями РГБ 

В 2019 году Галузо опубликовал статью, объектом критики которой стал юрист и педагог Плешкевич Евгений Александрович, статью которого Галузо взял обязательства редактировать при осуществлении научной публикации. Вместо этого Галузо обрушился с необоснованной критикой на автора статьи, и подчеркнул:

"Иными словами, Е.А. Плешкевич пытался фактически одну и ту же статью опубликовать в разных изданиях, в т.ч. и в журнале «Государство и право», и тем самым, выражаясь словами названного автора, совершил «подлог». Редакции журнала «Государство и право», приходится противодействовать мистификациям, когда недобросовестные авторы представляют статьи, ранее или опубликованные в малоизвестных изданиях, или с допущенным неправомерным заимствованием. Это в полной мере относится и к фактически квазинаучному творчеству Евгения Александровича Плешкевича".

Такой публикацией Галузо нанёс существенный репутационный урон своим работодателям; ведь на самом деле, как установила редакция, никакого подлога в действиях Плешкевича не было, а выводы Галузо по этому поводу были надуманными и преждевременными, поэтому Галузо следовало бы извиниться перед Плешкевичем, а не продолжать полемику в оскорбительном тоне.

Недостаточно корректная и некачественная редакторская работа Галузо стала в 2019 году причиной того, что публиковавшийся в журнале "Государство и право" профессор Алейников Борис Николаевич обратился к руководству журнала с письмом следующего содержания: «В связи с ошибками редакции, я несу репутационные потери. Прошу Вас известить меня о формах их компенсации».

В то же время Галузо, пытаясь оправдать свои непрофессиональные действия при редактировании статей, вместо адекватных объяснений либо извинений, ответил новой критикой в адрес Алейникова: "Фактическая несостоятельность в научном творчестве и предопределила неадекватность Б.Н. Алейникова при предъявлении «репутационных потерь» к редакции журнала «Государство и право» РАН. Перефразируя слова У. Черчилля, использованные нами в качестве эпиграфа к данной статье, Борис Николаевич при объявлении «войны» не учел возможность наступления для него и «позора».

Подобные тенденциозные заявления, непродуманные оценочные суждения, с переходами на личности, не способствовали росту авторитета Галузо, как учёного и рецензента, а также как научного редактора.

В 2022 году Галузо, в связи с его ярко выраженной оппозиционной политической ориентацией, выступил с резкой критикой руководства федерального государственного бюджетного учреждения «Российская государственная библиотека», а также Министерства культуры РФ, за проведение ими ошибочной, по мнению автора, политики, в отличие от времён существования СССР, оценивавшихся автором исключительно в положительном ключе. По словам Галузо:

"Политика руководства ФГБУ «РГБ» и вероятно Министерства культуры РФ, в чьем ведении находится и данное учреждение культуры, сводится к свободному посещению данного учреждения культуры, причем даже в форме досуга. То есть любое физического лицо и фактически без ограничений может приобрести статус «читатель». Это уже привело к фактической маргинализации ведущего учреждения культуры Российской Федерации, в чем сполна убедился автор данной статьи. Иное положение, причем в лучшую сторону, было в этом же учреждении культуры во времена существования СССР. Фактическая невозможность осуществления научного творчества побуждала автора данной статьи к неоднократному обращению к руководству ФГБУ «РГБ», в том числе и к сотрудникам его специализированного подразделения – Службе безопасности".

Как считает Галузо,  ссылаясь на личный опыт негласного оперативного наблюдения за читателями РГБ:

"Группа читателей (...) в качестве альтернативы научному творчеству фактически занимались и продолжают заниматься совершением правонарушений (в частности, безосновательно осуществляют бесплатную юридическую помощь, оскорбляют читателей, могущих и желающих заниматься научным творчеством и др.). Складывается впечатление, что читатель с ярко выраженным девиантным поведением (чего только стоит ношение формы сотрудника одного из правоохранительных органов) обладает «иммунитетом» от исполнения законодательства, в особенности от исполнения положений Устава ФГБУ «РГБ».При этом читателями – нарушителями используются технические средства, но не для научного творчества в ФГБУ «РГБ» (в частности, в помещении № А-313 «Центр правовой и деловой информации»), а для осуществления неправомерной деятельности. Именно в этой связи вынужденно состоялось несколько обращений в подразделение органа внутренних дел, юрисдикция которого распространяется и на ФГБУ «РГБ»: ОМВД РФ по району Арбат г. Москвы УВД по ЦАО ГУ МВД РФ по г. Москве. Первое обращение от 13 мая 2022 г."

24 мая 2022 г. непосредственно в служебном помещении ОМВД РФ по району «Арбат» г. Москвы состоялась первая и единственная встреча В. Н. Галузо с одним из участковых. Им оказался участковый уполномоченный полиции УУП ОМВД РФ по району «Арбат» г. Москвы старший лейтенант полиции Нилов Никита Михайлович, 1995 года рождения, выходец из Владимирской области, выпускник 508 учебного взвода Факультета подготовки сотрудников полиции по охране общественного порядка Московского университета МВД РФ (2019 года), являющийся аспирантом у кандидата юридических наук Вахитова Амира Канафиевича. Лейтенант Нилов сообщил Галузо о том, что ему известен фигурант заявления - гражданин РФ Фунтиков Вячеслав Леонидович, как лицо, ранее совершавшее преступления и привлекавшееся к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ, а также "засветившееся" в телевизионном сюжете о скандале с Гитаной Леонтенко. Правда, Нилов Н. М. признал, что не сможет осуществить уголовно-процессуальную деятельность по  заявлениям Галузо, ввиду загруженности в соответствии с подзаконным нормативным правовым актом – приказом Министра внутренних дел РФ России «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности» № 205 от 29 марта 2019 г. А поэтому он будет вынужден отказать в возбуждении уголовного дела с направлением процессуальных документов в Пресненскую межрайонную прокуратуру г. Москвы.

В то же время Галузо предупредил Нилова о возможных правовых последствиях для последнего. Во избежание недоразумений, Галузо рекомендовал Нилову обратиться к начальнику ОМВД РФ по району «Арбат» г. Москвы подполковнику полиции Кошелеву А. М. с рапортом о передаче материала непосредственно в отделение дознания названного подразделения органа внутренних дел г. Москвы.

В заключение своей публикации в журнале "Актуальные исследования", В. Н. Галузо предложил закрепление цензов (образовательный, возрастной и другие) для получения читательского билета; также настаивает на том, чтобы читателей РГБ с явными признаками девиантного поведения и систематически (более двух раз) нарушающих правила Устава ФГБУ «РГБ», лишать права на посещение названного учреждения культуры бессрочно. Кроме того, автор потребовал деятельность Службы безопасности ФГБУ «РГБ» признать неэффективной, ввиду необеспечения правопорядка в названном учреждении культуры, и резко критиковал сотрудника данной структуры Владимира Потанина за плохую работу.

Галузо резко раскритиковал Указ Президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» от 21 сентября 2022 года, указав на недостаточную юридическую регламентацию всех обстоятельств предстоящей мобилизации, а также на отсутствие допустимого порога количества мобилизированных.

До сентября 2022 года Галузо поддерживал сотрудничество с Обществом с ограниченной ответственностью "Агентство перспективных научных исследований" (г. Белгород), осуществляя в изданиях данного агентства (журнале "Актуальные исследования", и других) научные публикации - как свои собственные, так и для соискателей, на платной основе (в соавторстве). Однако в сентябре 2022 года, после обнародования клеветнических публикаций Галузо в адрес правозащитника Вячеслава Фунтикова (в печатном сборнике материалов Белгородской конференции от 28 июля 2022 года, статья: "О защите достоинства автора в ведущей библиотеке Российской Федерации (опыт праворегулирования)", опубликована в сборнике: "Личность как субъект социальных изменений: экономические, политико-правовые и гуманитарные аспекты. Белгород, 2022. С. 40-56), и в связи с возникновением явной перспективы уголовного дела и судебного иска по данному вопросу, "Агентство перспективных научных исследований" расторгло с ним сотрудничество, а интернет-публикация данного сборника снята с сайта, с формулировкой: "связано с недостоверными результатами исследования".

Сам же Вячеслав Фунтиков и его товарищ, читатель РГБ Кудинов Владимир Алексеевич категорически отрицают все заявления Галузо с изложением негативных фактов в отношении Фунтикова (прежде всего — опубликованных под видом научной статьи в печатном сборнике «Агентства перспективных научных исследований» 2022 года), считая их недостоверными и неподтверждёнными. В то же время, как сообщают, на основании увиденного лично, бывшие сотрудники гардероба РГБ Николай Губатенко и Татьяна Плугина, в 2012-2013 годах Галузо нередко сам неадекватными шутовскими выходками и насмешливыми разговорами, вмешательством в личную жизнь отдельных посетителей и посетительниц РГБ, откровенно фамильярным, развязным и пренебрежительным поведением, соответствующими разговорами, распространением различных компрометирующих слухов — всем этим он провоцировал на негативную реакцию других читателей РГБ (в частности, Сударикова, Унгвицкого, Кузьмина, Кирпичева, Рекуса, Селивёрстова, Лужинского, журналиста Василенко, философа Чернова, которого он обзывал «Гитлером» из-за внешнего вида, Лозинского, которого он обзывал «жидо-масоном» из-за еврейского происхождения, и других). Галузо при этом сам же писал на них недостоверные жалобы в службу безопасности и в дирекцию РГБ, добиваясь лишения своих оппонентов читательского билета на временный срок, или же на неопределённый период. В таких случаях, Галузо привлекал для написания жалоб, в качестве соавторов или подписантов, своих знакомых из числа читателей, проявляющих «девиантное поведение», в частности — жителя Москвы Гайниева Илдуса Ахатовича, имеющего личную неприязнь к Фунтикову, и Рогатко Сергея Александровича, ранее судимого за избиение сослуживца в армии, и также конфликтовавшего с Фунтиковым.

Печатные труды

Учебники 
 Галузо В. Н., Якупов Р. Х. Уголовный процесс: Учебник для вузов. — М.: Зерцало, 1998. — 448 с.
 Галузо В. Н., Якупов Р. Х. Уголовный процесс: Учебник для вузов. Изд. 2, исправл. и доп. — М.: Зерцало, 1999. — 464 с.
 Галузо В. Н. Система правоохранительных органов России: Учебник для вузов. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2000. — 287 с.
 Галузо В. Н., Якупов Р. Х. Уголовный процесс: Учебник для вузов. 3-е изд., испр. и доп. — М.: Теис, 2001. — 600 с.
 Галузо В. Н. Прокурорский надзор: Учебник для вузов / Под ред. Г. П. Химичевой. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2001. — 382 с.
 Галузо В. Н. Правоохранительные органы: Учебник для вузов / Под ред. О. А. Галустьяна. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2002. — 381 с.
 Галузо В. Н. Прокурорский надзор: Учебник для вузов / Под ред. О. А. Галустьяна. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2004. — 399 с.
 Галузо В. Н., Якупов Р. Х. Уголовный процесс: Учебник для вузов. 4-е изд., испр. и доп. — М.: Теис, 2004. — 607 с.
 Галузо В. Н. Правоохранительные органы: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О. А. Галустьяна. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2004. — 318 с.
 Галузо В. Н. Таможенное право: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. М. М. Рассолова, Н. Д. Эриашвили. — М.: Юнити-Дана, 2005. — 384 с.
 Галузо В. Н., Якупов Р. Х. Уголовный процесс: Учебник для вузов. 5-е изд., испр. и доп. — М.: Теис, 2005. — 607 с.
 Галузо В. Н. Правоохранительные органы: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О. А. Галустьяна, А. П. Кизлыка. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2005. — 383 с.
 Галузо В. Н. Прокурорский надзор: Учебник для студентов вузов. 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О. А. Галустьяна, А. П. Кизлыка, А. В. Ендольцевой. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2006. — 399 с.
 Галузо В. Н. Таможенное право: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. М. М. Рассолова, Н. Д. Эриашвили. — М.: Юнити-Дана, 2007. — 391 с.
 Галузо В. Н. Правоохранительные органы: Учебник для вузов. 4-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О. А. Галустьяна, А. П. Кизлыка. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2007. — 383 с.
 Галузо В. Н. Прокурорский надзор: Учебник для студентов вузов. 4-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О. А. Галустьяна, А. В. Ендольцевой, И. А. Андреева. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2007. — 399 с.
 Галузо В. Н. Правоохранительные органы: Учебник для студентов вузов. 5-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О. А. Галустьяна, А. В. Ендольцевой, А. П. Кизлыка. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2008. — 398 с.
 Галузо В. Н. Прокурорский надзор: Учебник для студентов вузов. 5-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О. А. Галустьяна, А. В. Ендольцевой, Н. Х. Сафиуллина. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2008. — 415 с.
 Галузо В. Н. Таможенное право: Учебник для студентов вузов. 4-е изд., перераб. и доп. / Под ред. М. М. Рассолова, Н. Д. Эриашвили. — М.: Юнити-Дана, 2008. — 399 с.
 Галузо В. Н., Якупов Р. Х. Уголовный процесс: Учебник для студентов вузов. 6-е изд., перераб. — М.: Теис, 2008. — 630 с.
 Галузо В. Н. Правоохранительные органы: Учебник для студентов вузов. 6-е изд., перераб. и доп. / Под ред. А. В. Ендольцевой, О. А. Галустьяна, А. П. Кизлыка. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2009. — 447 с.
 Галузо В. Н. Прокурорский надзор: Учебник для студентов вузов. 6-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О. А. Галустьяна, А. В. Ендольцевой, И. И. Сыдорука. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2010. — 471 с.
 Галузо В. Н. Правоохранительные органы: Учебник для студентов вузов. 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. И. И. Сыдорука, А. В. Ендольцевой, О. А. Галустьяна. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2010. — 479 с.
 Галузо В. Н. Таможенное право: Учебник для студентов вузов. 5-е изд., перераб. и доп. / Под ред. М. М. Рассолова, Н. Д. Эриашвили. — М.: Юнити-Дана, 2010. — 463 с.
 Галузо В. Н. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность: Учебник для студентов вузов / Под ред. Г. Б. Мирзоева, В. Н. Григорьева. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2010. — 463 с.
 Галузо В. Н. Таможенное дело: Учебник для студентов вузов / Под ред. Н. Д. Эриашвили. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2011. — 375 с.
 Галузо В. Н. Прокурорский надзор: Учебник для студентов вузов. 7-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О. А. Галустьяна, А. В. Ендольцевой, И. И. Сыдорука. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2011. — 511 с.
 Галузо В. Н. Правоохранительные органы: Учебник для студентов вузов. 8-е изд., перераб. и доп. / Под ред. И. И. Сыдорука, А. В. Ендольцевой, Р. С. Тамаева. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2012. — 471 с.
 Галузо В. Н. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для студентов вузов (квалификация «бакалавр») / Под ред. А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Г. Б. Мирзоева. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2013. — 351 с.
 Галузо В. Н. Правоохранительные органы зарубежных стран: Учебник для студентов вузов (квалификация «бакалавр») / Под ред. А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Г. Б. Мирзоева. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2013. — 143 с.
 Галузо В. Н. Прокурорский надзор Российской Федерации: Учебник для студентов вузов (квалификация «бакалавр») / Под ред. А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2013. — 319 с.
 Галузо В. Н. Прокурорский надзор зарубежных стран: Учебник для студентов вузов (квалификация «бакалавр»). — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2013. — 135 с.
 Галузо В. Н. Правоохранительные органы: Учебник для студентов вузов. 9-е изд., перераб. и доп. / Под ред. И. И. Сыдорука, А. В. Ендольцевой. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2013. — 471 с.
 Галузо В. Н. Организация и деятельность полиции (милиции) зарубежных государств: Учебник для студентов вузов / Под ред. Н. В. Румянцева. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2013. — 247 с.
 Галузо В. Н., Якупов Р. Х. Уголовный процесс: Учебник. 7-е изд., перераб. — М.: Теис, 2013. — 672 с.
 Галузо В. Н. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для студентов вузов / Под ред. И. А. Климова. — М.: Юнити-Дана, 2014. — 383 с.
 Галузо В. Н. Прокурорский надзор: Учебник для студентов вузов. 8-е изд., перераб. и доп. / Под ред. И. И. Сыдорука, А. В. Ендольцевой. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2015. — 447 с.
 Галузо В. Н. Таможенное право: Учебник для студентов вузов. 6-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Н. Д. Эриашвили. — М.: Юнити-Дана, 2015. — 303 с.
 Галузо В. Н. Правоохранительные органы: Учебник для студентов вузов. 10-е изд., перераб. и доп. / Под ред. И. И. Сыдорука, А. В. Ендольцевой, О. Д. Жука. — М.: Юнити-Дана, 2016. — 463 с.
 Галузо В. Н. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для студентов вузов. 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. И. А. Климова. — М.: Юнити-Дана, 2017. — 431 с.
 Галузо В. Н. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для студентов вузов. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. И. А. Климова. — М.: Юнити-Дана, 2016. — 407 с.
 Галузо В. Н. Таможенное право: Учебник для студентов вузов. — М.: Юнити-Дана, 2016. — 367 с.
 Колыхалов Д. В., Шарихин А. Е., Эриашвили Н. Д., Галузо В. Н. История российской прокуратуры: Учебное пособие. — М.: Юнити-Дана, 2018. — 127 с.
 Галузо В. Н. Прокурорский надзор: Учебник для студентов вузов. 9-е изд., перераб. и доп. / Под ред. И. И. Сыдорука, А. В. Кикотя, О. В. Химичевой. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2018. — 455 с.
 Галузо В. Н.Прокурорский надзор: Учебник для студентов вузов. — М.: Юнити-Дана, 2019. — 383 с.
 Галузо В. Н.Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для студентов вузов. 4-е изд., перераб. и доп. / Под ред. И. А. Климова. — М.: Юнити-Дана, 2019.

Учебные пособия 
 Галузо В. Н. Систематизация законодательства в России (1649—1913): Учебное пособие. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2007. — 111 с.
 Галузо В. Н. Уголовный процесс: Учебное пособие для студентов вузов. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. А. В. Ендольцевой, О. А. Галустьяна. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2008. — 399 с.
 Галузо В. Н. Правоохранительные органы: Учебное пособие / Под ред. А. В. Ендольцевой. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2009. — 231 с.
 Галузо В. Н. История прокуратуры России (историко-правовой анализ): Учебное пособие для студентов вузов / Под ред. А. Г. Звягинцева. — М.: Юнити-Дана, 2010. — 223 с.
 Галузо В. Н. Уголовный процесс: Учебное пособие для студентов вузов. 5-е изд., перераб. и доп. / Под ред. И. И. Сыдорука, А. В. Ендольцевой. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2013. — 447 с.

Монографии 
 Галузо В. Н. Иммунитеты в Российском уголовном процессе: Монография. — М.: Теис, 1998. — 135 с.
 Галузо В. Н. Власть прокурора в России (историко-правовое исследование): Монография. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2008. — 559 с.
 Галузо В. Н. Систематизация законодательства в России (историко-правовое исследование): Монография. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2009. — 132 с.
 Галузо В. Н. Должность прокурора в России (1825—1917) (историко-правовое исследование). Часть II. Действенность права: Монография. — М.: Изд-во СГУ, 2011. — 437 с.
 Галузо В. Н. Доказывание в уголовном процессе Российской Федерации (теория и правоприменительная практика): Монография / Под ред. В. С. Афанасьева. — М.: Теис, 2012. — 184 с.
 Галузо В. Н. Доказывание в уголовном процессе Российской Федерации (теория и правоприменительная практика): Монография. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Теис, 2014. — 248 с.
 Галузо В. Н. Доказывание в уголовном, гражданском, арбитражном и административном процессах Российской Федерации (теория и правоприменительная практика). 3-е изд., испр. и доп. — М.: Теис, 2016. — 296 с.
 Галузо В. Н. Доказывание при правоприменении в Российской Федерации: Монография. 4-е изд., испр. и доп. — М.: Теис, 2018. — 328 с.

Сборники документов 
 История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу 1955—1991 г. г.: Сб. правовых актов / Отв. ред. Р. Х. Якупов / Сост. В. Н. Галузо. — М.: Спарк, 1997. — 800 с.
 Предварительное следствие: Сб. нормативных актов / Сост. В. Н. Галузо, Р. Х. Якупов. — М.: БЕК, 1998. — 638 с.
 Организация и порядок уголовного судопроизводства: Сб. правовых актов / Сост. В. Н. Галузо. — М.: Юридическая литература, 1998. — 816 с.
 Дознание и предварительное следствие в органах Федеральной службы налоговой полиции России: Сб. правовых актов / Сост. В. Н. Галузо, М. П. Смирнов / Под ред. В. Е. Мануйлова. — М.: Юрайт, 1999. — 493 с.

Избранные статьи 
 Галузо В. Н. Первое Полное Собрание Законов Российской Империи (современный проблемный анализ) // Государство и право. 2007. № 10. С. 113—119.
 Галузо В. Н. От законоведения в Российской Империи к лексологии в Российской Федерации // Государство и право. 2010. № 7. С. 31—36.
 Галузо В. Н. Институт власти прокурора в России // Государство и право. 2011. № 2. С. 81—85.
 Галузо В. Н. Теория правоохраны в Российской Федерации: pro et contra // Государство и право. 2012. № 11. С. 110—113.
 Галузо В. Н. Возможно ли обеспечение единообразного исполнения законодательства при отсутствии его систематизации? // Государство и право. 2014. № 11. С. 98—102.
 Бабкин М. А., Галузо В. Н. О нравственных началах в деятельности иерархов Русской Православной Церкви // Право и жизнь. 2015. № 1. С. 106—114.
 Клюкин П. Н., Галузо В. Н. Крепостное право или крепостная зависимость (экономико-юридический аспект) // Государство и право. 2017. № 7. С. 90—98.
 Галузо В. Н. Возможно ли комплексное правоприменение при отсутствии официальной систематизации в Российской Федерации? // Государство и право. 2018. № 6. С. 76—81.
 Бабкин М. А., Галузо В. Н. О соответствии доктрине баланса интересов государства, общества и личности федерального закона от 4 июня 2004 г. «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» // Образование и право. Научно-правовой журнал. — М.: 2019. № 10. С. 24—30.
 Орехов А. М., Галузо В. Н. О территориальной целостности государства как философско-правовой категории // Право и государство: теория и практика. 2015. No 12. С. 68—70.

Сборник статей 
 Галузо В. Н. Избранное. 25 лет научного творчества (1993—2017). — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 с.

Избранные рецензии 
 Галузо В. Н. История и право: поиск оптимального сочетания. [Рец. на книгу:] Бабкин М. А. Священство и Царство (Россия, начало XX века – 1918 год). Исследования и материалы. — М.: Изд. «Индрик», 2011. — 920 с. // Государство и право. 2011. № 9. С. 122—124.
 Галузо В. Н. Сохранение преемственности как условие успешного развития всякого государства. [Рец. на книгу:] Рогатко С. А. История продовольствия России с древних времен до 1917 г. (историко-экономический взгляд на агропромышленное развитие Российской Империи). — М.: Русская панорама, 2014. — 1024 с. // Государство и право. 2015. № 3. С. 126—127.
 Рыбаков О. Ю., Галузо В. Н. Компаративизм в юриспруденции: pro et contra. [Рец. на книгу:] Оксамытный В. В. Юридическая компаративистика: Учебный курс для студентов магистратуры, обучающихся по направлению «Юриспруденция». — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 431 с. // Государство и право. 2015. № 8. С. 117—118.
 Автономов А. С., Галузо В. Н., Райан Джеймс. О наименованиях некоторых европейских государств в Российской Федерации (юридический аспект) // Государство и право. 2016. № 4. С. 45—51.

Примечания

Ссылки 
 Профиль в eLIBRARY.ru
 Анализ публикационной активности автора по базе eLIBRARY.ru
 Профиль в WorldCat
 Страница на Google Books
 Профиль в Google Scholar
 Книги В. Н. Галузо в базе данных «Biblioclub.ru»
 Книги В. Н. Галузо в электронно-библиотечной системе «Znanium.com»

Учёные по алфавиту
Юристы по алфавиту
Юристы XX века
Юристы XXI века
Юристы России
Правоведы XX века
Правоведы XXI века
Правоведы России
Историки права
Авторы учебников права